Emil Forslund, född 21 september 1993 i Tidaholm, Västra Götalands län, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Växjö Lakers i Svenska hockeyligan. Han har tidigare spelat för bl.a. Brynäs IF, Tingsryds AIF och Skövde IK.

Säsongen 20/21 vann han SM-guld.

Referenser

Extern länk 

Män
Födda 1993
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Personer från Tidaholm
Spelare i Brynäs IF
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i Skövde IK
Spelare i Leksands IF